Le terme Longland ou Longlands peut se référer à:

lieux géographiques

 Longlands, Cumbria, un comté non-métropolitain essentiellement rural du nord-ouest de l'Angleterre
 Longlands, Bradford, un quartier dans le centre de la ville de Bradford, West Yorkshire, Angleterre
 Longlands, une banlieue dans le Bexley, un arrondissement du Sud-Est de Londres
 Longlands, Comté de Down, un townland dans le comté de Down, en Irlande du Nord
 Longlands Fell, un petit est tombé dans la partie nord du Lake District
 Longlands school, ancienne école secondaire à Stourbridge, West Midlands, en Angleterre
 Centre correctionnel de Sir David Longland, l'ancien nom de "Brisbane Centre correctionnel", un établissement pénitentiaire dans Wacol (près de Brisbane), Queensland, Australie
 Rivière Longland, un cours d'eau du territoire non-organisé de la Baie-d'Hudson, dans le Nunavik, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.

Personnes

 Bob Longland, l'ancien Commissaire électoral pour le Queensland
 Jack Longland, (1905 - 1993) éducateur anglais, alpiniste, et diffuseur
 John Longland, évêque anglais de Lincoln 1521-1547

Autres

 Long Land Pattern une version de la Brown Bess, une forme de mousquet en usage dans l'armée britannique de 1722 à 1838.